

Patronyme 
(par ordre alphabétique)
 Frank Moulaert, universitaire belge
 Nathalie Moulaert (née en 1969), ornithologue belge
 Pierre Moulaert (1907–1967), compositeur et musicologue belge
 Raymond Moulaert (1875–1962), pianiste et musicologue belge.
 René Moulaert (1901–1965), scénographe et chef décorateur belge.
 Thibauld Moulaert (née en 1978), sociologue belge

Homonymie de patronyme